Alfonso Boschi (1615–1649), peintre italien,
 Enzo Boschi (1942–2018) – géophysicien italien 
 Fabrizio Boschi (1572–1642), peintre italien,
  (?-1744), chanteur italien,
 Francesco Boschi (1619–1675), peintre italien,
 Giovanni Carlo Boschi (1715–1788), personnalité religieuse italienne,
 Giulia Boschi (born 1962), actrice italienne,
 Giulio Boschi (1838–1920), cardinal italien,
 Giuseppe Maria Boschi (1698–1744), chanteur italien,
 Hélène Boschi (1917–1990), pianiste franco-suisse,
 Maria Elena Boschi (born 1981), avocat et homme politique italien,
 Pietro Boschi (1811-1887), homme politique italien.

Voir aussi 
 , espèce de serpent de mer,
 Murène étoilée, poisson marin,
 , espèce de papillon,
 , espèce d'insecte,
 Ranularia boschi, espèces de serpents marins,
 Boschi Sant'Anna, commune de la province de Verona